Findlay ist als Variante von Finlay der Familienname folgender Personen:

 Alexander Findlay, erster Leutnantgouverneur der britischen Kolonie Gambia in Westafrika
 Arthur Findlay (1883–1964), britischer Esoteriker
 Conn Findlay (1930–2021) US-amerikanischer Ruderer und Segler
 Deborah Findlay (* 1947), britische Schauspielerin
 Freddie Findlay (* ?), britischer Schauspieler
 Hugh Findlay (* ~1933), englischer Badmintonspieler
 Jack Findlay (1935–2007), australischer Motorradrennfahrer

 Jeremy Findlay (* 1971), kanadischer Cellist
 Jessica Brown Findlay (* 1989), britische Schauspielerin

 Kathryn Findlay (1953–2014), britische Architektin 
 Katie Findlay (* 1990), kanadische Schauspielerin
 Natalie Findley (* 1991), britische Singer-Songwriterin
 Neil Findlay (* 1969), schottischer Politiker
 Paula Findlay (* 1989), kanadische Triathletin
 Rebekka Findlay (* 1994), schottische Badmintonspielerin
 Stuart Findlay (* 1995), schottischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Findlay (Georgia)
 Findlay (Illinois)
 Findlay (Ohio)
 Findlay (Tennessee)

Sonstiges:
 Findlay Point, Landspitze an der Nordküste von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Findlay Range, Gebirgszug im Viktorialand, Antarktika
 Findlay Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Findlay Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Findley